Trofa kan avse:

Portugal
 Trofa, Portugal - en stad i Trofa kommun, Portugal
 Trofa kommun - en kommun  i Portos storstadsområde i Portugal
 Trofa församling – Águeda kommun, Aveirodistriktet